Texereau est un patronyme français porté par plusieurs personnalités:

 Jean Texereau, ingénieur en optique et astronome amateur français.
 Guy Texereau, athlète français.

Autre
 L'astéroïde (3765) Texereau nommé en l'honneur de Jean.